Scoglio Porer – scoglio dell'Istria in Croazia, situato a sudovest di capo Promontore nel comune di Medolino
Scoglio Porer – scoglio dell'Istria in Croazia, situato a sud del canale di Leme e a sudest di punta Corrente nel comune di Valle